Spate se poate referi la:

 spate:
 1 - partea posterioară a corpului omenesc, de la umeri până la șale; spinare, cârcă. 
 2 - partea superioară a corpului animalelor, cuprinzând regiunea coloanei vertebrale dintre articulațiile membrelor; spinare. 

 spate - în sport, procedeu de înot pe spate; probă sportivă de înot care folosește acest procedeu.

 spate -  parte a unor obiecte opusă feței; parte a unei așezări, formațiuni etc. opusă direcției spre care este orientată; parte a unei haine care acoperă spatele.
 spate - ceea ce se află în spatele unei așezări, unui obiect etc.
 spate - revers (în opoziție cu avers).
 spate - spătarul, speteaza scaunului; rezemătoare.